Transport kan syfta på:
 Transport innebär att förflytta t.ex.  materia i något aggregationstillstånd från en plats till en annan: 
 av passagerare eller varor med hjälp av transportmedel,
 av gaser och vätskor genom konvektion eller i rör genom rörströmning, vilket bland annat leder till
 värmetransport,
 av information genom informationsöverföring i informationssystem.
 förflyttning av ett värde i en tabell eller liknande.
 fackförbund inom LO, se Svenska Transportarbetareförbundet.

Etymologi
Trans- som prefix betyder över, bortom, att gå bortom, från latinets trans-, som preposition över, gå över, bortom, det troliga ursprunget är från trare-, som betyder att korsa (se igenom).

Transporter:
The Transporter, film 
Transporter 2, film
Transporter 3, film
Harburger Transporter, bilmodell
Volkswagen Transporter, bilmodell

Noter